Peter Gabriel — второй студийный альбом британского рок-музыканта Питера Гэбриела, был выпущен в 1978 году. Как и в случае с дебютным диском, на обложке был лишь эпоним музыканта, без какого-либо названия. Дабы ориентироваться в хронологии Гэбриела, альбом получил неофициальное название — Peter Gabriel 2 или Scratch (), в честь изображения на обложке.

Гитарист Роберт Фрипп выступил в качестве продюсера записи, его влияние особенно заметно в использовании технологии Frippertronics на треке «Exposure». Альбом не имел таких же хороших продаж, как первый диск музыканта, тем не менее достигнув 10-й позиции в национальном чарте Великобритании. Композиция «Mother of Violence» была написана Гэбриелом в соавторстве с его первой женой Джилл.

Эта пластинка изначально задумывался как часть абстрактной музыкальной трилогии: вместе с альбомами  Роберта Фриппа и  Дэрила Холла (все три диска были спродюсированы Фриппом).

Список композиций 
Все песни написаны Питером Гэбриелом, за исключением отмеченных.

Первая сторона 
 «On the Air» — 5:30
 «D.I.Y.» — 2:37
 «Mother of Violence» (Питер Гэбриел, Джилл Гэбриел) — 3:10
 «A Wonderful Day in a One-Way World» — 3:33
 «White Shadow» — 5:14

Вторая сторона 
 «Indigo» — 3:30
 «Animal Magic» — 3:26
 «Exposure» (Питер Гэбриел, Роберт Фрипп) — 4:12
 «Flotsam and Jetsam» — 2:17
 «Perspective» — 3:23
 «Home Sweet Home» — 4:37

Участники записи 
 Питер Гэбриел — вокал; орган (трек 11); фортепиано (трек 2); синтезатор (треки 5, 7)
 Тони Левин — бас-гитара (треки 1, 5, 7, 8, 10, 11); стик (треки 2, 4, 9); контрабас (трек 6); аранжировка блокфлейты (треки 6, 9); бэк-вокал (треки 1, 4, 7, 10, 11)
  — электрогитара (треки 1, 4, 8, 9, 10, 11); акустическая гитара (треки 2, 3); стил-гитара (треки 3, 4, 5, 6, 9, 11); мандолина (трек 2); бэк-вокал (трек 7)
  — синтезатор (1, 2, 5, 7, 10)
 Роберт Фрипп — электрогитара (треки 1, 3, 5, 10); акустическая гитара (трек 5); технология «Frippertronics» (трек 8)
  — клавишные (треки 2, 4, 6, 7)
  — клавишные (треки 1, 3, 5, 6, 10, 11)
  — ударные (на всех треках, кроме 3); бэк-вокал (треки 1, 4, 10, 11)
  — саксофон (треки 10, 11)
 Джордж Мэрдж — блокфлейта (треки 6, 8, 9)

Позиции в хит-парадах 
Альбом

Примечания

Литература 
 

Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы Charisma Records
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Питера Гэбриела